Периферия означава нещо извън центъра, централната част, може да се отнася до:

 Компютърна периферия или периферно устройство
 Периферии са и административни деления на Гърция